Șard, din magh. Sár (în trad. "noroi"), se poate referi la următoarele nume:

Șard, localitate în județul Alba,
Șoarș, colocvial Șaroșa, localitate în județul Brașov, reședința comunei cu același nume
Șardu, localitate în județul Cluj,
Șapartoc, localitate în județul Mureș,
Șardu Nirajului, localitate în județul Mureș,
Șoard, localitate în județul Mureș,
Saravale, colocvial Șarafola, localitate în județul Timiș, reședința comunei cu același nume
Șaroș pe Târnave, localitate în județul Sibiu,
Noroieni, colocvial Șard, județul Satu Mare,
Râul Șar, afluent al Cormoșului 
Râul Șar, afluent al Mureșului
Comitatul Șaroș, comitat istoric aflat pe teritoriul de astăzi al Slovaciei.

Vezi și 
Șar

Sard - Persoană originară sau locuitor din Sardinia.